Węgorzewo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Węgorzewo, dans le powiat de Gniezno ;
 du village de Węgorzewo, dans le powiat de Złotów.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du powiat de Węgorzewo ;
 de la gmina de Węgorzewo, dans la powiat de Węgorzewo ;
 de la ville de Węgorzewo, chef-lieu de cette gmina et de ce powiat.